Amphoe Hua Sai (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Südosten der Provinz Nakhon Si Thammarat. Die Provinz Nakhon Si Thammarat liegt in der  Südregion von Thailand, etwa 780 km südlich von Bangkok an der Ostküste der Malaiischen Halbinsel zum Golf von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Bezirke (von Süden im Uhrzeigersinn): die Amphoe Ranot in der Provinz Songkhla, die Amphoe Khuan Khanun und Pa Phayom in der Provinz Phatthalung sowie die Amphoe Cha-uat, Chian Yai und Pak Phanang in der Provinz Nakhon Si Thammarat. Nach Osten liegt der Golf von Thailand.

Geschichte 
Hua Sai wurde 1904 zunächst unter dem Namen Khao Phang Krai () eingerichtet, Der Name ergab sich aus dem zentralen Tambon Khao Phang Krai, in dem die Verwaltung lag. Als im Jahr 1906 das Verwaltungsgebäude zum Tambon Hua Sai verlegt wurde, bekam der Bezirk seinen heutigen Namen. Im Jahr 1924  wurde der Bezirk zu einem Unterbezirk (King Amphoe) unter der Verwaltung von Amphoe Pak Phanang herabgestuft. 
Noch im gleichen Jahr wurde die Verwaltung zu seiner heutigen Lage im Muu 8 des Tambon Hua Sai verlegt. 1937 wurde Hua Sai zum Amphoe heraufgestuft.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Amphoe Hua Sai ist in elf Gemeinden (Tambon) eingeteilt, welche wiederum in 99 Dörfer (Muban) unterteilt sind.

Lokalverwaltung 
Es gibt drei Kleinstädte (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Hua Sai () besteht aus Teilen der Tambon Hua Sai and Na Saton.
 Ko Phet () besteht aus dem ganzen Tambon Ko Phet.
 Na Saton () besteht aus weiteren Teilen des Tambon Na Saton.

Außerdem gibt es neun „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ (TAO, ) für die Tambon oder die Teile von Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Hua Sai von amphoe.com (in Thai)

Hua Sai